L'édition 2017 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du 19 au  à Calvià sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anastasija Sevastova remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Contexte 
On note le retour à la compétition de Victoria Azarenka qui n'a plus joué depuis Roland-Garros 2016 à la suite de sa grossesse.

Forfaits 
On note les forfaits des Allemandes Annika Beck et Laura Siegemund, de l'Estonienne Anett Kontaveit et de la Roumaine Monica Niculescu. Elles sont respectivement remplacées par Mandy Minella, Varvara Lepchenko, Sara Errani et Risa Ozaki.

Lauréates 
Anastasija Sevastova remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Julia Görges.

En double, Chan Yung-Jan et Martina Hingis remportent leur  ensemble, bénéficiant en finale du forfait de la paire Jelena Janković et Anastasija Sevastova. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Majorque
Sport en Espagne en 2017
Tennis en juin 2017